760 може да се отнася за:

 760 година от новата ера
 760 година преди новата ера
 760, число
 760 Массинга, астероид
 NGC 760, галактика